Siuda ist der Nachname von:

 Viktor Siuda (1928–2019), deutscher Leichtathlet
 Wolfgang Siuda (* 1952), deutscher Schauspieler